Фриденсталь ( — «Мирная долина») — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Фриденсталь — прежнее название села Сосновка Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Фриденсталь — прежнее название деревни Мирная Долина Азовского немецкого национальном районе Омской области.
 Фриденсталь — прежнее название села Мещеряковка Соль-Илецкого района Оренбургской области.

Украина 
 Фриденсталь — до 1939 г. название села Мирное Пулинского района Житомирской области.
 Фриденсталь — до 1945 г. название села Мирнополье Болградского района Одесской области.
 Фриденсталь — прежнее название села Триграды Окнянского района Одесской области.

См. также 

 Новый Фриденсталь